Чемпионат Новой Зеландии по футболу 2006/07 проходил с 13 октября 2006 года по 16 апреля 2007 года и стал 3-им розыгрышем в истории.

Победу в регулярном чемпионате праздновал клуб «Уаитакере Юнайтед». В финале плей-офф он, однако уступил клубу «Окленд Сити», для которого этот успех стал третьим подряд и в истории.

Регламент 
Организаторы вернулись к формуле, использованной в первом чемпионате сезона 2004/05.

В турнире приняли участие 8 клубов. С 13 октября по 9 марта они провели трёхкруговой турнир регулярного чемпионата. Команды, занявшие по итогам регулярного чемпионата 2-е и 3-е места сыграли между собой полуфинальный матч, победитель которого разыграл с победителем регулярного чемпионата звание победителя турнира.

Результаты

Регулярный чемпионат 

Источник данных: soccerway.com

Полуфинал

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт

2006/2007
2006 год в футболе
2007 год в футболе
Спорт в Новой Зеландии в 2006 году
Спорт в Новой Зеландии в 2007 году